Silverberg ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Silverberg (1845–1903), jüdischer Industrieller
 Alice Silverberg (* 1958), US-amerikanische Mathematikerin
 James Silverberg (* 1921), amerikanischer Anthropologe
 Miriam Rom Silverberg (1951–2008), amerikanische Historikerin, Japanologin
 Paul Silverberg (1876–1959), deutscher Industrieller
 Pinky Silverberg (1904–1964), US-amerikanischer Boxer
 Robbin Ami Silverberg (* 1958), kanadisch-US-amerikanische Buchkünstlerin und Papierherstellerin
 Robert Silverberg (* 1935), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Silberberg